Le Grand Prix moto du Japon 2011 est la quinzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 1 au  sur le circuit du Twin Ring Motegi. C'est la trente et unième édition du Grand Prix moto du Japon.

Ce Grand Prix devait avoir lieu du 22 au , mais en raison d'un séisme et tsunami dans la région de Sendai le 11 mars 2011, le Grand Prix a été reporté au .

Résultats des MotoGP

Résultats des Moto2

Résultats des 125 cm

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto du Japon
Japon
Sport au Japon en 2011
Sport en octobre 2011